Tenda – drappo di tessuto per arredamento
 Tenda – tipo di abitazione dalle pareti in stoffa
 Tenda – comune francese nel dipartimento delle Alpi Marittime
 Tenda – popolazione africana stanziata nell'alto bacino del fiume Gambia
 Tenda – lingue dell'africa occidentale
 Colle di Tenda – valico alpino tra Italia e Francia
 Contea di Tenda – antica contea medioevale
 Caterina Beatrice Lascaris di Ventimiglia e Tenda (detta Beatrice di Tenda) – duchessa consorte di Milano
 Beatrice di Tenda – melodramma di Vincenzo Bellini del 1833

Altri progetti